Алекса́ндр Чижо́в:
 Чижов, Александр Александрович (род. 1986) — украинский футболист, защитник.
 Чижов, Александр Васильевич (1893—1945) — генерал-майор.